Le nivellement ou nivèlement est :
 le travail réalisé par une niveleuse ;
 une notion utilisée en linguistique : voir analogie ;
 une méthode utilisée en topographie pour mesurer une différence de niveaux : voir nivellement (topographie).

Homonymie